Мелида может обозначать:
 Мелида — муниципалитет в Испании.
 Мелида — еда представителей Бней-Исраэль: небольшие куски рисового хлеба с сиропом.
 Мелида — женское имя (например, Аная Монтес, Мелида).
 Мелида — одно из названий древнегреческих эпимелид, нимф лугов и пастбищ.
 Мелида — устаревшее название острова Млет (Хорватия).

Примечания